10-й чемпіонат СРСР із шахів проходив з 12 квітня до 14 травня 1937 року в Тбілісі.

Турнірна таблиця

Література 
 Лисицын Г. М. Десятое всесоюзное шахматное первенство / Редактор Г. Я. Левенфиш. — М.; Л.: Физкультура и спорт, 1939. — 244 с. — 5000 экз.

Посилання 
 Сергій Воронков - «ГАМАРДЖОБА, ГЕНАЦВАЛЕ!» (на ChessPro.ru)
 10th USSR Championship, Tbilisi 1937

Чемпіонати СРСР із шахів
1937 у шахах
Квітень 1937
Травень 1937